Ravelo puede hacer referencia a:

Localidades 
 Ravelo, localidad de Bolivia.
 Ravelo, localidad de Tenerife, España.

Personas 
 Alexis Ravelo, escritor español de novela negra.
 José de Jesús Ravelo, compositor dominicano.
 Ricardo Ravelo Galó, periodista mexicano.
 Juvenal Ravelo, artista plástico venezolano.
 Antonio Ravelo, futbolista venezolano de origen español.
 José Ravelo, futbolista venezolano de origen español.
 Ravelo Manzanillo, beisbolista dominicano.
 Agustín Ravelo, militar argentino.
 Juan Nepomuceno Ravelo, militar dominicano.
 Renato Ravelo Lecuona , escritor, historiador, periodista y profesor mexicano.
 Rangel Ravelo, beisbolista cubano.